Sottosuolo – parte della crosta terrestre
 Sottosuolo – ambientazione del gioco di ruolo Dungeons & Dragons